Die Estoril Open 1990 fanden vom 2. bis 8. April 1990 statt und waren die erste Auflage des Tennis-Sandplatzturnieres im portugiesischen Oeiras. Das Turnier zählte zur World Series und war Bestandteil der ATP Tour. Das Turnier wurde im Herreneinzel und Herrendoppel ausgetragen. Im Einzel traten 32 Spieler an, im Doppel 16 Spielerpaare.

Bei den ersten Estoril Open waren acht Spieler gesetzt, von denen lediglich vier über die erste Runde hinauskamen. Der an Nr. 1 gesetzte US-Amerikaner Jay Berger scheiterte im Viertelfinale. Das Finale bestritten der an Nr. 3 gesetzte Spanier Emilio Sánchez und der ungesetzte Argentinier Franco Davín. Sánchez konnte sich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1 durchsetzen.

Im Doppel waren vier Paarungen gesetzt. Das Doppel um die Spanier Emilio Sánchez und Sergio Casal war an Nr. 1 gesetzt und bestritt das Finale gegen die ungesetzten Italiener Omar Camporese und Paolo Canè. Sánchez und Casal setzten sich in drei Sätzen mit 7:5, 4:6 und 7:5 durch. Für Emilio Sánchez war es nach dem Gewinn der Einzelkonkurrenz der zweite Titel im Turnier.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1990
Tennisturnier in Oeiras